Аґапантії́ні ( Mulsant, 1839 = Aegoprepini Pascoe, 1871 = Amillarinen Aurivillius, 1925 = Anauxesitae Thomson, 1864 = Aprosopitae Thomson, 1864 = Didymonychini Aurivillius, 1922 = Hippopsiconini Dillon & Dillon, 1945 = Hippopsini Thomson, 1860 = Nemotragitae Thomson, 1864 = Pachypézides Lacordaire, 1872) — триба жуків з родини вусачів.

Див. також 
Вусачі Українських Карпат
Систематика родини жуків-вусачів
Ляміїни
Вусачі
Церамбікоїдні

Література 
 Бартенев А. Ф. Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины // Вісті Харківського ентомологічного товариства. — 2003 (2004). — 11, № 1-2. — с. 24-43
 Загайкевич І. К. Таксономия и экология усачей. — К.: Наукова Думка, 1991. — 420 с.;
 Заморока А. М. Жуки-вусачі Івано-Франківської області // мат. конф. «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій». — Івано-Франківськ, 2007. — с. 131—132;
 Łomnicki M. Catalogus Coleopterorum Haliciae. — Leopoli, 1884. — S. 1-43;

Посилання 
 Систематика триби на порталі BioLib  

Ляміїни
Аґапантіїні
Триби комах